Cuves, commune française de la Manche ;
 Cuves, commune française de la Haute-Marne ;
 Une cuve (récipient), au pluriel.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France